Výraz galaxy může mít různé významy:

 C-5 Galaxy – americký obří transportní letoun
 Razborka galaxy neboli dánio perlové – kaprovitá ryba
 Ford Galaxy – automobil třídy MPV
 Galaxy Airlines – aerolinky
 Galaxy (loď) – výletní loď
 Galaxy Records – nahrávací společnost
 Galaxy (skupina) – německá rocková skupina ze 70. let
 Los Angeles Galaxy – americký fotbalový tým
 Třída Galaxy – třída vesmírných lodí ve světě Star Treku
 USS Galaxy (IX-54) – motorová jachta US Navy
 Samsung Galaxy

podobné
 Galaxie – vesmírný útvar

Externí odkazy